Cristóbal de Molina el cuzqueño, autore di Fabulas y ritos de los Incas.
Cristóbal de Molina el almagrista o el cileno autore di Conquista y población del Perú.